Pedro-Rodríguez, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Pedro Rodríguez de la Vega, pilot mexicà de Fórmula 1
 Pedro Rodríguez Ledesma, jugador de futbol canari del Chelsea FC
 Pedro Rodríguez (dissenyador), escultor de la moda (València, 1895)
 Pedro Rodríguez Rosero, ciclista equatorià